Кубок Киргизии по футболу 2008 года, также известный как Кубок Независимости — 17-й розыгрыш ежегодного футбольного клубного турнира, второго по значимости в стране.

Финальный матч прошёл в Бишкеке на стадионе «Спартак». Обладателем Кубка в 4-й раз в своей истории стал клуб «Дордой-Динамо» (Нарын), обыгравший в финале «Жаштык-Ак-Алтын» (Кара-Суу).

Формат 
Турнир стартовал со стадии 1/64 финала. На ранних стадиях команды были разделены по региональным зонам (Север и Юг). В начальных раундах хозяином поля является команда, которая выступает в лиге, низшей по рангу, однако в ряде случаев это правило не соблюдалось. Если встречаются команды одной лиги, то хозяин поля определяется в результате жеребьёвки. Матчи первого раунда, а также четвертьфиналы и полуфиналы разыгрывались в двух матчах, на поле каждого из соперников.

Команды Высшей лиги взяли старт со стадии 1/16 финала.

Участники турнира

Представительство участников

Клубы-участники 
Для участия в розыгрыше Кубка подали заявку все 9 клубов Высшей лиги, 14 из 20 клубов Первой лиги (7 из 10 на Севере и 7 из 10 на Юге) и 19 клубов, представлявших Вторую лигу или более низшие дивизионы.

Клубы, принявшие участие в турнире:

1/64 финала 
Матчи прошли 5-6 и 12-13 апреля 2008 года. В этом раунде участвовали только клубы северной части страны, не выше Второй лиги.

|}

1/32 финала 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|20 апреля 2008

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|23 апреля 2008

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 апреля 2008

|}

1/16 финала 
Известны результаты 15 матчей этой стадии. Ещё один матч не проводился, либо его результат не известен.

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|4 мая 2008

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|11 мая 2008

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|12 мая 2008

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|13 мая 2008

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|14 мая 2008

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|15 мая 2008

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|18 мая 2008

|}

1/8 финала 
По неизвестным причинам в число участников включен клуб «Джеруй-Алтын» (Талас), вылетевший ранее на стадии 1/32 финала.

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|20 мая 2008

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|21 мая 2008

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|22 мая 2008

|}

1/4 финала 

|}

1/2 финала 

|}

Финал

Примечания

Ссылки 
 Сезон 2008 года на сайте rsssf
 Кубок независимости Республики Кыргызстан 2008 на сайте footballfacts.ru

Национальные футбольные кубки в сезоне 2008
Кубок Киргизии по футболу
Спорт в Киргизии в 2008 году
Футбол в Азии в 2008 году